My Story (álbum de Ayumi Hamasaki)
First Step 2 Forever: My Story

Desambiguação